Émilien Mulot-Durivage (1838-1920) est un peintre paysagiste impressionniste français.
Simon Durivage (1944-) est un journaliste et animateur de télévision québécois.